Андрей Павлович Цыганков (род. 23 апреля 1964, Москва, СССР) — российский и американский политолог (PhD). C 2000 года работает в Государственном университете Сан-Франциско, преподаёт российскую и постсоветскую сравнительную политологию и международную политику.

Биография 
Получил степень кандидата философских наук в МГУ им. М. В. Ломоносова в 1991 году (тема диссертации: «Проблема демократизации в контексте социально-классовой динамики общества: опыт сравнительного анализа СССР и США»). В 2000 году получил степень в Университете Южной Калифорнии.

Участник международного дискуссионного клуба «Валдай».

Отец — профессор факультета политологии МГУ Павел Афанасьевич Цыганков.

Избранная библиография

На английском языке 
 
 New Directions in Russian International Studies (2004)
 
 
 
 
 Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity (2013)
 
 

Редактор
 Routledge Handbook of Russian Foreign Policy (2018) Chapter 3: doi/10.4324/9781315536934-4

На русском языке

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статьи Андрея Цыганкова на сайте «Россия в глобальной политике»
 Статьи Андрея Цыганкова на сайте дискуссионного клуба «Валдай»

Политологи России
Политологи США
Преподаватели Университета штата Калифорния в Сан-Франциско